

Дани сећања 

280-е пне.